Kastellet peut désigner :
 Kastellet, une citadelle de Copenhague au Danemark,
 Kastellet, un bâtiment du centre de Stockholm en Suède.